Moderátor má více významů:

 Moderátor (profese) – (z ital. moderato = mírně) – ten, kdo řídí (mírní) diskusi nebo soutěž, aby neopustila rámec tématu, pravidel či slušnosti; dnes často zaměňován za konferenciéra nebo hlasatele
 Moderátor (církev) – kněz koordinující duchovní správu pro více farností
 Moderátor neutronů – zpomaluje při jaderných reakcích neutrony
 Moderátor (klavír) – zvukové tlumící zařízení uvnitř klavíru (mechanický tlumič kmitů)

Externí odkazy